Florida, ha sido el nombre usado de 6 buques de la Armada de los Estados Unidos, y uno de la armada confederada en honor al estado de Florida:

Florida (1824) fue una balandra que sirvió entre 1824 y 1831. En su crucero final, entre el 1 de junio de 1830 y el 31 de mayo de 1831, estuvo bajo el mando del Lieutenant T. R. Gedney

 fue un vapor de ruedas adquirido en 1861 y vendido tras 1867.

 fue originalmente la fragata de hélice Wampanoag renombrada en 1869, y vendida en 1885.

 fue un monitor botado en 1903, renombrado Tallahassee en 1908, y vendido en 1922.

 fue un acorazado botado en 1911 y desguazado en 1932.

 es un submarino con capacidad para lanzar misiles balísticos de clase Ohio botado en 1983 y actualmente en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos